Лара Флин Бојл (; рођена 24. марта 1970. у Давенпорту, Ајова, САД) је ирско-америчка глумица.

Филмографија 

|-
| 2007
|
| Insatiable
|
| 
|-
| 2007
|
| A West Texas Children's Story
| Ben's Mom
|
|-
| 2006
|
| Shades of Black: The Conrad Black Story
| Barbara Amiel
| 
|-
| 2006
|
| The House Next Door
| Col Kennedy
| 
|-
| 2006
|
| Fwiends.com
| Yuppy Girl
|
|-
| 2006
|
| Land of the Blind
| First Lady
|
|-
| 2005
|
| Las Vegas
| Monica Mancuso
| 
|-
| 2004
|
| Huff
| Melody Coatar
|
|-
| 2004
|
| Crazy
| Sophie
|
|-
| 2002
| Људи у црном 2
| Men in Black II
| Serleena
|
|-
| 2002
|
| Ally McBeal
| Tally Cup
| 
|-
| 2001
|
| Saturday Night Live
| Presentator
| 
|-
| 2001
|
| Speaking of Sex
| Dr. Emily Paige
|
|-
| 2000
|
| Chain of Fools
| Karen
| 
|-
| 1998
|
| Ally McBeal
| ADA Helen Gamble
| 
|-
| 1998
|
| Susan's Plan
| Betty Johnson
| 
|-
| 1998
|
| Happiness
| Helen Jordan
| 
|-
| 1998
|
| Since You've Been Gone
| Grace Williams
| 
|-
| 1997
|
| Afterglow
| Marianne Byron
|
|-
| 1997
|
| Farmer & Chase
| Hillary
|
|-
| 1997
|
| Red Meat
| Ruth
|
|-
| 1997−2003
|
| The Practice
| ADA Helen Gamble
| 
|-
| 1996
|
| The Big Squeeze
| Tanya Mulhill
|
|-
| 1995
|
| Legend
| Theresa Dunleavy
| 
|-
| 1995
|
| Cafe Society
| Patricia Ward
|
|-
| 1994
|
| Jacob
| Rachel
| 
|-
| 1994
|
| The Road to Welville
| Ida Muntz
| 
|-
| 1994
|
| Baby's Day Out
| Laraine Cotwell
|
|-
| 1994
|
| Past Tense
| Tory Bass / Sabrina James
| 
|-
| 1994
|
| Threesome
| Alex
|
|-
| 1993
|
| The Temp
| Kris Bolin
|
|-
| 1992
|
| Equinox
| Beverly Franks
|
|-
| 1992
|
| Where the Day Takes You
| Heather
|
|-
| 1992
|
| Wayne's World
| Stacy
|
|-
| 1992
|
| Red Rock West
| Susan Brown / Ann McCord
|
|-
| 1991
|
| May Wine
| Cammie
|
|-
| 1991
|
| Eye of the Storm
| Sandra Gladstone
|
|-
| 1991
|
| The Hidden Room
| Nicole
| 
|-
| 1991
|
| The Dark Backward
| Rosarita
|
|-
| 1991
|
| Mobsters
| Mara Motes
|
|-
| 1990−1991
| Твин Пикс
| Twin Peaks
| Donna Hayward
| 
|-
| 1990
| Новајлија
| The Rookie
| Sarah
|
|-
| 1989
|
| The Preppie Murder
| Jennifer Levin
| 
|-
| 1989
| Друштво мртвих песника
| -{Dead Poets Society}-
| Ginny Danburry
| 
|-
| 1989
|
| How I Got Into College
| Jessica Kailo
|
|-
| 1989
|
| Terror on Highway 91
| Laura Taggart
| 
|-
| 1988
| Полтергајст 3
| -{Poltergeist III}-
| Дона Гарднер
|
|-
| 1987
|
| Sable
| Melanie Waterston
| 
|-
| 1987
|
| Amerika
| Jacueline "Jesse" Bradford
| 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Лара Флин Бојл Онлајн

Рођени 1970.
Америчке глумице